Mutbrott, ett brott som innebär tagande av muta. Mutbrott kan vara att någon person i sin tjänsteutövning hos myndighet, företag eller i tjänst hos privatperson, för sin egen eller någon annans vinning, erhåller ekonomisk eller annan ersättning av någon, som vill tillskansa sig en otillbörlig tjänst eller egendom eller handling av något slag. Enskild person som har tjänst i företag eller organisation, som ger eller utlovar muta av något slag, kan fällas för givande av muta ("bestickning" som brottet kallades före 2012).

Se även
Korruption
Korruption i Sverige
Falckmålet

Brott mot allmänheten och staten
Korruption
Förskingring
Bedrägeri